Azim peut désigner :
 Abdel Azim Ashry, un joueur, arbitre et dirigeant de basket-ball égyptien (1911 - 1997).
 Mehdi Azim, un footballeur marocain (1987 -).
 Shah-Abdol-Azim, un sanctuaire chiite situé au sud de Téhéran en Iran.

Homonymie de patronyme